Kunđevec je naselje u sastavu grada Križevaca, u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 11 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca